Академик Фёдоров:

Персоны 
 Фёдоров, Владимир Дмитриевич (1933—2010) — советский и российский хирург, академик РАМН.
 Фёдоров, Евгений Константинович (1910—1981) — советский геофизик, начальник Гидрометслужбы СССР, академик АН СССР, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Евграф Степанович (1853—1919) — русский академик РАН, кристаллограф, минералог и математик, народоволец.
 Фёдоров, Лев Николаевич (1891—1952) — советский учёный-физиолог, академик АМН СССР (1948), директор ИЭМ (1932—1938, 1945—1948).
 Фёдоров, Михаил Михайлович (1867—1945) — советский учёный в области горной механики, академик Академии наук УССР.
 Фёдоров, Михаил Петрович (род. 1945) — российский учёный-гидроэнергетик, ректор СПбГПУ, академик РАН.
 Фёдоров, Святослав Николаевич (1927—2000) — советский и российский врач-офтальмолог, академик РАМН, предприниматель, политик.
 Фёдоров, Фёдор Иванович (1911—1994) — советский и белорусский учёный-физик, Герой Социалистического Труда, академик Национальной академии наук Беларуси.

Транспортное средство 
 Академик Фёдоров — российское научно-исследовательское судно, построенное в 1987 году на верфях города Раума (Финляндия) по заказу СССР. Названо в честь академика АН СССР Героя Советского Союза Евгения Константиновича Фёдорова.

См. также 
 Академик
 Фёдоров